O Grande Prêmio da República Checa de 2010 foi a nona etapa da Temporada de MotoGP de 2010. Aconteceu entre os dias 13 e 15 de agosto de 2010 no Masaryk Circuit, localizado em Brno, República Checa.

Classificação da MotoGP

Classificação da Moto2

Classificação da 125cc 

Republica Checa
2010
Desporto na Chéquia em 2010